«Зеркала» — российский фильм 2013 года режиссёра Марины Мигуновой. Это первый историко-биографический игровой фильм, в центре которого — трагическая судьба поэтессы Марины Цветаевой.

Премьера фильма состоялась в рамках российской программы на 35-м Московском кинофестивале.

Сюжет 
Лето. Дача Максимилиана Волошина в Коктебеле. Последние годы перед революцией. Молодая поэтесса Марина Цветаева встречает гимназиста Сергея Эфрона, приехавшего в Крым лечить больные лёгкие...

Фильм состоит из ряда новелл, посвящённых разным периодам жизни Цветаевой — до отъезда, в эмиграции (в Праге и Париже) и по возвращении в сталинский СССР. Это история отношений Марины Цветаевой и главного мужчины её жизни — Сергея Эфрона, с их первой встречи в Коктебеле и до 1941 года, когда Цветаева получила известие о его смерти.

Съёмочная группа 
 Сценарий — Анастасия Саркисян при участии Юрия Арабова
 Режиссёр-постановщик — Марина Мигунова
 Оператор-постановщик — Сергей Мачильский
 Главный художник — Леонид Свинцицкий
 Художник — Дмитрий Анищенко
 Композитор — Алексей Айги
 Звукорежиссёр — Андрей Худяков
 Продюсеры — Антон Златопольский, Марина Мигунова, Анна Каминская

В ролях 
 Виктория Исакова — Марина Цветаева
 Роман Полянский — Сергей Эфрон
 Виктор Добронравов — Константин Родзевич
 Лидия Арефьева — Елизавета Эфрон
 Александра Мошкова — Ариадна Цветаева
 Наташа Куликова — Ариадна Цветаева в детстве
 Евгений Князев — Борис Пастернак
 Андрей Дементьев — Максимилиан Волошин
 Игорь Письменный — чиновник парижской префектуры
 Иван Суханов — Георгий Эфрон
 Валерий Жуков — инструктор гражданской обороны

Призы и номинации 
 11-й Московский фестиваль отечественного кино «Московская премьера», конкурс «Великолепная семерка «МК»:
 Главный приз жюри газеты «Московский комсомолец»
 Приз за лучшую женскую роль имени Натальи Гундаревой — Виктории Исаковой
 Номинация на премию «Золотой орёл» за лучшую музыку к фильму — Алексей Айги
 Номинации на премию «Ника» за лучшую женскую роль (Виктория Исакова) и лучшую музыку к фильму (Алексей Айги).
 Номинация на премию киноизобразительного искусства «Белый квадрат» Гильдии кинооператоров России (Сергей Мачильский).
 IV Забайкальский международный кинофестиваль (Чита):
 специальный приз жюри за операторскую работу — Сергею Мачильскому
 приз зрительских симпатий

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Фильмы-биографии России
Фильмы-драмы России
 
Фильмы России 2013 года
2013 год в Крыму